

Премии

Международные 
 Литература:
 Карл Адольф Гьеллеруп, «За многообразное поэтическое творчество и возвышенные идеалы»;
 Хенрик Понтоппидан, «За правдивое описание современной жизни Дании».

Франция 
 Гонкуровская премия — Анри Малерб, «Пламя в кулаке».
 Премия Фемина — Рене Милан, L’Odyssée d’un transport torpillé.

Книги 
 «Крокодил» — сказка в стихах Корнея Чуковского.
 «Простаки» (The Innocents) — произведение Синклера Льюиса.

Романы 
 «Анин Дом Мечты» — роман Люси Мод Монтгомери.
 «Джим с Пикадилли» — роман П. Г. Вудхауза.
 «Работа» (The Job, в русском переводе — «Уна Гольден») — роман Синклера Льюиса.

Повести 
 «Лангемарк» (Langemarck) — повесть Фридриха Вольфа.

Малая проза 
 «По Руси» — цикл рассказов Максима Горького (создавался с 1912).
 «Среди мурья» — сборник рассказов Алексея Ремизова.

Пьесы 
 «Мохаммед» (Mohammed) — пьеса Фридриха Вольфа.
 «Николины притчи» — пьеса Алексея Ремизова.

Поэзия 
 «Красное знамя» — книга стихов Георгия Шилина.
 «Смотри! Мы справились!» — сборник стихов Дэвида Герберта Лоуренса.

Родились 
 1 января — Матео Максимов, цыганский писатель, автор перевода Нового Завета на цыганский язык.
 13 февраля — Сидни Шелдон, американский писатель и сценарист (умер в 2007).
 22 февраля — Юсиф Ахадулла оглы Азимзаде, азербайджанский советский писатель, драматург (умер в 1984).
 26 февраля — Кудрат Улла Шахаб, пакистанский писатель на урду (умер в 1986).
 29 июня — Йосеф Кайнар, чешский поэт-лирик, драматург (умер в 1971).
 16 июля — Жорж Арно, французский писатель, публицист (умер в 1987).
 17 октября — Александр Кабрал, португальский прозаик, драматург (умер в 1996).
 11 ноября — Мак Рейнольдс, американский писатель-фантаст (умер в 1983).
 12 декабря — Алоизас Баронас, американско-литовский прозаик, поэт, сатирик (умер в 1980).
 16 декабря — сэр Артур Кларк, английский писатель-фантаст (умер в 2008).
 25 декабря — Капан Сатыбалдин, советский казахский писатель, поэт, драматург, публицист, сценарист, переводчик (умер в 1969).

Умерли 
 16 мая — Джованни Бойне, итальянский писатель, поэт и критик (родился в 1887 году)
 25 мая — Максим Богданович, белорусский поэт (родился в 1891).
 30 мая — Юлюс Янонис, литовский поэт и революционер (родился в 1896).
 27 августа — Ион Грамада, румынский писатель, публицист (родился в 1886).